Tyta är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Gustaf Johan Billberg 1820. Tyta ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Tyta